ДМЭ:

 ДМЭ — диметиловый эфир.
 ДМЭ — дифракция медленных электронов.
 ДМЭ — диабетический макулярный отёк.